Лука́-райкове́цкая культу́ра — славянская раннесредневековая археологическая культура, существовавшая на территории верховьев Западного Буга и правобережья Днепра в VII—X веках. Сформировалась на основе корчакской культуры в качестве её эволюционного развития в VII—VIII. Ареал лука-райковецкой культуры в основном совпадает с ареалом предшествующей пражской культуры и занимает Правобережную Украину и Закарпатье, смежные области Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии. В конце VII века культура переживает вторжение массы нового населения из ареала волынцевской культуры. Выделена в 1946 году на основе Райковецкого городища близ села Райки (ур. Лука) в Бердичевском районе Житомирской области.

Характерные особенности 

Памятники лука-райковецкой культуры имеют следующие признаки:
 Доминирующий тип поселений — неукреплённые селища, население которых занималось сельским хозяйством, для IX века характерно появление городищ, имевших ремесленно-торговый и административный характер.
Керамика соответствует пражско-корчакской по составу материала, обжигу, способу формовки и ассортименту форм. От указанной культуры отличается наличием орнаментации — защипов или насечек по краю венчика, ямочным, неровным волнистым или линейным орнаментом. В ходе развития культуры происходит изменение сосудов от слабопрофилированных к имеющим большую профилировку, от высоких сосудов более низким и широким. Изначально керамика носит лепной характер. С IX века появляются сначала лепные сосуды с обточенным на гончарном круге верхом, а затем и сосуды, целиком изготовленные на круге.
 Основной тип погребений — грунтовые могильники. С VIII века увеличивается доля курганных погребений, в IX—X веках вытеснивших грунтовые захоронения. Курганы содержат одиночные погребения.
 Украшения, характерные для памятников лука-райковецкой культуры, включают в себя проволочные височные кольца, миниатюрные антропоморфные фибулы, подковообразные фибулы, литые трёхрогие подвески-лунницы, серьги-лунницы с гроздевидной подвеской, украшенные псевдозернью и имеющие, как считается, западнославянское происхождение, подвески-бубенчики, пластинчатые, литые браслеты и браслеты, выполненные из гранёной проволоки, перстни, железные пряжки, стеклянные бусы и пронизки.

Наследие культуры 
Памятники корчакской культуры, предшественницы лука-райковецкой культуры, идентифицируют с культурой славянского объединения племён дулебов, которые считаются предками летописных волынян, древлян, дреговичей и, возможно, частично полян. Носителями лука-райковецкой культуры считаются указанные восточнославянские племенные союзы. В X веке вошла в состав древнерусской культуры.

Примечания

Ссылки 
 И. П. Русанова, Б. А. Тимощук. Древнерусское Поднестровье
 Жих М. И. О предыстории Волынской земли (VI — начало Х в.)

Славянские археологические культуры
Археологические культуры Европы
Археологические культуры Белоруссии
Археологические культуры Болгарии
Археологические культуры Молдавии
Археологические культуры Польши
Археологические культуры Румынии
Археологические культуры Украины